Wladimir Iwanowski ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jewgenjewitsch Iwanowski (1948–2016), russischer Diplomat
 Wladimir Sergejewitsch Iwanowski (* 1967), russischer Generalmajor